

Sigle
 Indirizzo di posta elettronica
 International Petroleum Exchange  – mercato internazionale per lo scambio del petrolio
 International Political Economy  – economia politica internazionale
 Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o semplicemente Indice di prestazione energetica
 Illusion of Explanatory Depth (Illusione della profondità esplicativa) – scienze cognitive
 IPE - Istituto per ricerche ed attività educative – ente morale italiano attivo nel campo dell'educazione

Codici 
 IPE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ipil (Filippine)
 IPE – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 01 di Perugia-S. Francesco, radioassistenze per la navigazione aerea

Altro 
 IPE – tipo di profilato in acciaio